De Amateurliga Hamburg 1950/51 was het zesde voetbalkampioenschap van de Amateurliga Hamburg. De competitie fungeerde als tweede divisie onder de Oberliga Nord. 

SC Victoria Hamburg werd kampioen en Lüneburger SK vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren en beide clubs konden deze ook afdwingen.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1950/51